Eloisa bezeichnet
 Eloisa, einen Musiktitel, siehe Roger Whittaker/Diskografie#Singles
 Eloísa, die spanische Namensform, siehe Eloise (Vorname)#Varianten

Siehe auch
 Eloísa Cartonera